Врабац или Врапци могу да буду:

 Врапци (породица), породица малих птица из реда птица певачица
 Врапци (род), род птица певачица
 Обични врабац, врста птице, множина обични врапци

или:

 Врапци (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
 Врапци (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ

или:
 Врабац (ваздухопловна једрилица)
 БПЛ Врабац, мини беспилотна летелица

Види још 
 Врабац
 Врапче
 Врапчић